Le compostage, un procédé biologique de conversion et de valorisation des matières organiques.
 Action réalisée par le composteur pour valider les titres de transport (bus, métro, train).
 Compost Records, un label allemand de musique électronique.